Die Abkürzung WSP steht für:
 Wasserschutzpolizei, Organisationseinheit der Landespolizeien in Deutschland
 Wasserspiegel in der Hydrologie
 Water Safety Plan, ein Trinkwassersicherheitskonzept der WHO
 Wendeschneidplatte, Schneidstoffträger zur Zerspanung 
 Wickie, Slime & Paiper, österreichische Nostalgiewelle
 Windows SharePoint (Services), ab 2007 Microsoft SharePoint Foundation bzw. das entsprechende Dateiformat
 Wireless Session Protocol, Netzwerkprotokoll
 WSP Group, weltweit tätiges Ingenieur- und Beratungsunternehmen
 WS-Policy, eine Spezifikation des W3C für Richtlinien bei Web Services

 
WSP